Fridrich August I. Saský, německy Friedrich August (23. prosince 1750, Drážďany – 5. května 1827, Drážďany), byl v letech 1806 až 1827 prvním saským králem a zároveň letech 1807 až 1815 vládl jako vévoda varšavský. Předtím vládl jako Fridrich August III. v letech 1763 až 1806 jako poslední saský kurfiřt než byl Napoleonem povýšen na krále. Pocházel albertinské (kurfiřtské) linie dynastie Wettinů.

Původ 
Princ Fridrich August Wettin se narodil 23. prosince 1750 v Drážďanech saskému princi Fridrichu Kristiánovi a jeho ženě Marii Antonii Bavorské. Jeho děd a praděd z otcovy strany byli polští králové August II. a August III. Navíc jeho babička z otcovy strany (manželka Augusta III.) Marie Josefa Habsburská byla potomkem polských králů a tak možným nárokovatelem v té době zaniklého trůnu polského království.

Jeho otec zemřel 2 měsíce po nástupu na trůn, a tak se mladý Fridrich August stává náhle kurfiřtem. Do jeho plnoletosti (1768) za něj vládla jeho matka jako regentka společně s jeho strýcem Františkem Xaviérem.

Rodina 
17. ledna 1769 (v zastoupení) si v Mannheimu a znovu 29. ledna v Drážďanech si vzal za ženu princeznu Amálii Zweibrückensko-Birkenfeldskou, sestru pozdějšího bavorského krále Maxmiliána Josefa. Pár měl spolu jedinou dceru, ostatní potomci zemřeli při narození.

 dítě (*/† 1771)
 dítě (*/† 1775)
 Marie Augusta (21. června 1782 – 14. března 1863), svobodná a bezdětná
 dítě (*/† 1797)

Jelikož neměl Fridrich August žádného mužského dědice, stal se po jeho smrti saským králem jeho mladší bratr Antonín I. Saský.

Vývod z předků

Reference

Související články 
 Seznam saských panovníků

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Saští králové
Saští kurfiřtové
Saští vévodové
Polští panovníci
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Nositelé Řádu bílé orlice
Katoličtí panovníci
Narození v roce 1750
Narození 23. prosince
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1827
Úmrtí 5. května
Úmrtí v Drážďanech
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Muži